Huit-Octobre ou VIII-Octobre ou 8-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
8 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places peuvent contenir cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France, 
 Le  : Résistance héroïque de la Garde nationale de Saint-Quentin, dans l'Aisne, qui repousse l’ennemi pendant la guerre franco-allemande de 1870.
 Le  : Création de la commune de  Walincourt-Selvigny, dans le Nord, par réunion des deux anciennes communes de Walincourt et Selvigny.
 
Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Huit-Octobre » et « VIII-Octobre »

Graphie « 8-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones peuvent aussi contenir cette date, en d'autres langues ; par exemple :

En espagnol ; « 8 de Octubre » ou « Ocho de Octubre »
 Au Mexique, événements non connus
 Calle 8 de Octubre, Colonia Ernesto Che Guevara, à Irapuato, dans l'État de Guanajuato.
 En Uruguay, le  : Signature de l'accord mettant fin au conflit de la Grande Guerre opposant Blancos et Colorados.
 , à Montevideo, dans le département du même nom.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
08